Letsie ist der Name der Personen:

Könige der Basotho (Lesotho)
 Letsie I.
 Letsie II.
 Letsie III.

sowie
 Lerotholi Letsie, Oberhaupt der Basotho
 Thaabe Letsie, Außenminister von Lesotho
 Walter Tebogo Letsie, südafrikanischer Politiker
 Tlohang Letsie, Forscher
 Tebogo Letsie, südafrikanischer Politiker

und der geographischen Objekte
 Letsie (Mafeteng), Ort in Mafeteng, Lesotho
 Ha Letsie (Makeoana), ort in Berea, Lesotho
 Lake Letsie, See und Schutzgebiet in Lesotho
 Letsie Primary School, Grundschule in Südafrika